Юрген Унтерманн (; ,  — ) — немецкий лингвист и преподаватель, специалист по индоевропейским языкам, эпиграфике и доиндоевропейским языкам Европы.

Биография 
Учился у Х. Краэ и У. Шмоля во Франкфуртском университете имени Гёте и Тюбингенском университете им. Эберхарда Карлса. Позднее — профессор сравнительной лингвистики в Кёльнском университете.

Основные исследования посвящены италийским и палеоиспанским языкам, которые он обозначает термином «Trümmersprachen» («языки-руины»). Считается крупнейшим экспертом конца XX — начала XXI века по палеоиспанским языкам (в особенности по иберскому языку). Опубликовал корпус палеоиспанских надписей в книге Monumenta Linguarum Hispanicarum, систематизировал древнюю иберскую антропоономастику (систему личных имён).

Основные публикации 
 Die vorgriechischen Sprachen Siziliens. — Wiesbaden, 1958.
 Die venetischen Personennamen. — Wiesbaden, 1961.
 Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania Antigua. — Madrid, 1965.
 Monumenta Linguarum Hispanicarum. I. Die Münzlegenden. — Wiesbaden, 1975.
 Monumenta Linguarum Hispanicarum II: Die Inschriften in iberischer Schrift aus Südfrankreich. — Wiesbaden, 1980.
 Monumenta Linguarum Hispanicarum III: Die iberischen Inschriften aus Spanien. — Wiesbaden, 1990.
 Monumenta Linguarum Hispanicarum IV: Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften. — Wiesbaden, 1997.
 Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen. — Heidelberg, 2000.

Примечания

Ссылки 
 List of some publications by Jürgen Untermann

Избранные статьи 
 | «Los etnónimos de la Hispania Antigua y las lenguas prerromnanas de la Península Ibérica» Complutum 2-3, 1992.
 | «La onomástica ibérica» Iberia'' nº 4, 1998

Фотографии 
 Jürgen Untermann at his investiture as Doctor Honoris Causa by University of Santiago de Compostela (may the 9th, 2003).

Лингвисты Германии